Contea di Alleghany o Alleghany County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Alleghany (Carolina del Nord)
 Contea di Alleghany (Virginia)